Romäus bzw. Romaeus ist:
 ein männlicher Vorname, siehe Romeo (Vorname), bzw. Remigius
 ein deutscher Verlag: Romäus (Verlag)
 ein sagenhafter Riese, siehe Remigius Mans